Daoud () ist ein arabischer männlicher Vorname und Familienname, analog dem Vornamen David.

Namensträger

Vorname 

 Mohammed Daoud Khan (1909–1978), Präsident der Republik Afghanistan (1973–1978)
 Daoud Nassar (* 1970), palästinensischer Friedensaktivist

Familienname 
 Abu Daoud (1937–2010), palästinensischer Drahtzieher des Olympia-Attentats 1972
 Ali Mohamed Daoud (* 1950), dschibutischer Politiker
 Farid Daoud (* 1989), algerischer Fußballspieler
 Faissoil Ben Daoud († 2022), komorischer Leichtathletiktrainer 
 Ignatius Moussa I. Daoud (1930–2012), syrischer Geistlicher, Präfekt der Kongregation für die orientalischen Kirchen, Kardinal
 Kamel Daoud (* 1970), algerischer Journalist und Schriftsteller
 Mohamed Daoud Abdullah (* 1993), saudischer Sprinter
 Muhammad Daoud (1914–1972), jordanischer Politiker und Brigadegeneral

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Arabischer Personenname
Theophorer Personenname